

Wydarzenia 

 Europa
 Dionizjos I został tyranem Syrakuz.
 Bitwa pod Gelą, Kartagińczycy pokonali Syrakuzan.
 Porozumienie pokojowe między Kartaginą i Syrakuzami zawarte przez Himilkona i Dionizjosa.
 1 września – Bitwa u ujścia Ajgospotamoj, ostatnia rozstrzygająca bitwa wojny peloponeskiej. Klęska Aten.